Contea di Surry o Surry County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Surry (Carolina del Nord)
 Contea di Surry (Virginia)